Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lepidium campestre
 el nombre común de la planta Lepidium latifolium